Die FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2011 ist die sechste Austragung des Weltmeisterschaftsturniers für Männer im Beachsoccer, welche von der FIFA organisiert wird. Zum ersten Mal wird die Beachsoccer-Weltmeisterschaft in Italien und insgesamt zum dritten Mal überhaupt außerhalb Brasiliens ausgetragen. Sie fand vom 1. bis 11. September 2011 in Ravenna statt.

Qualifikation 

Europa

Die Qualifikation fand in Bibione, Italien vom 11. bis 18. Juli 2010 statt. Es nahmen 27 Mannschaften teil, die die vier Endrundenplätze ausspielten.

Südamerika 
Die Qualifikation für die drei Startplätze bei der Weltmeisterschaft fand im Januar 2011 in Brasilien statt.

Afrika

Die Qualifikation fand vom 14. bis 19. Juni 2011 in Casablanca, Marokko statt.

Asien

Die Qualifikation fand im Januar 2011 statt.

CONCACAF

Die Qualifikation fand vom 1. bis 5. Dezember 2010 in Puerto Vallarta in Mexiko mit acht Mannschaften statt.

Ozeanien

Die Qualifikation fand im Februar 2011 auf Tahiti, dem Gastgeberland der Weltmeisterschaft 2013, statt.

Teilnehmer 
Für die Endrunde qualifizierten sich letztlich folgende 16 Nationalmannschaften aus den jeweiligen Kontinentalverbänden:

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde 

1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg nach Penalty-Schießen

Auszeichnungen 
 adidas Goldener Ball: 
 adidas Goldener Torschütze:  (14 Tore)
 adidas Goldener Handschuh: 
 FIFA Fairplay-Auszeichnung:  Nigeria

Weblinks 
 Informationen auf fifa.com
 Informationsportal (englisch)

Einzelnachweise 

2011
Fußballveranstaltung 2011
Fußball (Italien)
Sportveranstaltung in der Emilia-Romagna
Sport (Ravenna)